cm, a centiméter rövidítése
Cm, a kűrium vegyjele
.cm, Kamerun internetes tartománya
 CM a Critical Mass mozgalom rövidítése
A CM a Cyaogen Mod androidos operációs rendszer rövidítése.
 CM a Civil Mozgalom rövidítése